Agatz ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Agatz (1891–1980), Hafenbaudirektor in Bremen
 August Agatz (1904–1945), deutscher Maler und Bildhauer
 Friedrich Agatz (1887–1976), deutscher Bauingenieur und Leiter der Reichspostdirektion Saarbrücken
 Willi Agatz (1904–1957), deutscher Politiker (KPD)